Pańszczyca – dolina w polskich Tatrach Wysokich
 Pańszczyca – hala w polskich Tatrach Wysokich
 Pańszczyca – polana na dolinie Pańszczyca w polskich Tatrach Wysokich